D3 може значити:
 D3 (вітамін), колекальциферол

 Albatros D.III — німецький винищувач-біплан.
 D3 Publisher — японська компанія, що займається видавництвом комп'ютерних ігор.
 Комп'ютерні ігри
 Diablo III
 Doom 3